3 miejscowości podstawowe i 1 część miejscowości w Polsce 
 Jaski – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Jaski – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Jaski – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki